Shkoza, albániai település Elbasan megyében
Shkoza, albániai település Korça megyében 
Shkoza, albániai település Shkodra megyében 
Shkoza, albániai település Vlora megyében 
Shkoza, koszovói település Prizren megyében